A Labour of Love II az UB40 brit együttes 1989-ben megjelent nagylemeze.

Számok 
 Here I Am (Come and Take Me)
 Tears from My Eyes
 Groovin'
 The Way You Do the Things You Do
 Wear You to the Ball
 Singer Man
 Kingston Town
 Baby
 Wedding Day
 Sweet Cherrie
 Stick by Me
 Just Another Girl
 Homely Girl
 Impossible Love

Források 
 UB40: Labour of Love II (1989, Vinyl) Discogs 
 UB40: Labour of Love II AllMusic

UB40-albumok